Пётр Евста́фьевич Стоя́н (22 июля 1884, , Российская империя — 3 мая 1961, , Франция) — русский филолог, руководитель русского отделения Академии эсперанто, автор многочисленных трудов по интерлингвистике. Автор известного «Малого [в 1-м издании — Краткого] толкового словаря русского языка», выходившего по крайней мере трижды (Спб., 1913, Пг., 1915, 1916).

Биография 
Изучал физику и математику в Ришельевском лицее. Также учился в Санкт-Петербурге и в 1906—1907 годах в Париже.

В 1919-1922 годах был профессором университета в Сербии.

С 1925 года работал во Всемирной эсперанто-ассоциации над своим крупным трудом , который был опубликован в 1929 году.

Остаток жизни провёл в , где утонул.

Языковедческая деятельность 
В некоторых своих работах экспериментировал с русской орфографией:
 его «Карманный русско-эсперанто словарик» (Спб., 1912, 1914 — 2-е изд.) был издан без еров на конце слов;
 в его переводах с эсперанто рассказов Абезгуса (Пг., 1914) применено правописание «согласно постановленьям Орфографической подкомиссии при Императорской Академии Наук, изданным в 1912 году», близкое к нашему нынешнему;
 ему же, вероятно, принадлежит и анонимная заметка «Новое руское писімо или упрошчонное правописаніе» (ок. 1914) в совсем странной орфографии.

Труды 
 «Краткий толковый словарь русского языка». Издание: В. Я. Макушкина. С-Петербург Типография К. П. Шрадер. В. О., Большой пр., 19. 1913 год

Примечания

См. также 
 Эсперантист
 Филолог

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1884 году
Умершие в 1961 году
Филологи России
Эсперантисты России
Авторы энциклопедий и словарей